La Riva ima više značenja:
 La Riva, Reggio Emilia
 La Riva, Verbano-Cusio-Ossola